Biathlonowy bieg indywidualny mężczyzn na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 2018 odbył się 15 lutego w Alpensia Biathlon Centre w Daegwallyeong-myeon.

Mistrzem olimpijskim został Norweg Johannes Thingnes Bø. Drugie miejsce zajął Słoweniec Jakov Fak, a na trzecim stopniu podium uplasował się Dominik Landertinger reprezentujący Austrię.
W zawodach wzięli udział dwaj Polacy. Najlepszy był Grzegorz Guzik, który zajął 33 miejsce, Andrzej Nędza-Kubiniec był 79.

Terminarz

Wyniki

Przypisy

Bibliografia 
 

Biathlon na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 2018